MercedesCup 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu MercedesCup rozgrywany w dniach 6–13 czerwca 2016 roku w Stuttgarcie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 675 645 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Niemczech